Jag är så glad var julenatt (egentligen Jeg er så glad hver julekveld) är en norsk julsång skriven 1859 med text av Marie Wexelsen och musik av Peder Knudsen. På svenska har den bland annat sjungits in av Carola Häggkvist på julskivan Jul i Betlehem .

Referenser 

Norska julsånger
Sånger 1959
Sånger om Betlehemsstjärnan